Strada San Ceno ima više značenja:
 Strada San Ceno (Alesandrija)
 Strada San Ceno (Forli-Čezena)